— японский художник-мангака, создатель эротического манга-комикса Slut Girl и не-эротических манга Tende Freeze! (てんでフリーズ!). Он начал свои работы в 1994 году, которые позднее будут опубликованы Гэрумару (ゲルマル) в качестве додзинси. Его рассказы обычно включают в себя как эротические, так и юмористические ситуации, сосредоточив внимание на персонажах личности и сексуальных взаимоотношениях в ходе истории.

Работы 
 Funky Animal (1997) — додзинси по Darkstalkers
 High School Planet Prowler 1 (1999)
 High School Planet Prowler 2 (2000)
 Renge Returns (1996) — сборник додзинси
 Renge Ver, EVA (1996) — сборник додзинси
 Renge Ver. EVA 2 (1996) — сборник додзинси
 Renge Ver. Sakura (1997) — сборник додзинси
 Slut Girl (1999)
 Slut Girl +α (2003)
 Tende Freeze! (2002—2004)
 AIKI (2005)
 The Lord King (2006)

Исутоси выпустил несколько коротких работ для хентай-антологий, таких, как SNK Monogatari, Bruem — King of Fighters, Gensen Sexy Fighters. Также рисует короткую мангу, публикуемую в ежемесячном журнале Comic Kairakuten Beast.

Ссылки 
  
 

Персоналии по алфавиту
Мангаки